Lancé, gemeente in Frankrijk
Łańce, plaats in Polen
MGM-52 Lance, een type grond-grondraket van de Koninklijke Landmacht